Шљиванско може бити:

Шљиванско (Жабљак), насељено место у општини Жабљак.
Шљиванско (Пљевља), насељено место у општини Пљевља.